Pawlow kan syfta på följande platser:

Polen 

 Pawłów (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat szydłowiecki, 
 Pawłów (ort i Polen, Lublins vojvodskap, Powiat chełmski), 
 Pawłów (ort i Polen, Lublins vojvodskap, Powiat lubelski), 
 Pawłów (kommunhuvudort), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat starachowicki, 
 Pawłów (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat dąbrowski, 
 Pawłów (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat ostrowski, 
 Pawłów (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat brzeski, 
 Pawłów (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat raciborski, 
 Pawłów (kommun), Święty Krzyż vojvodskap, Powiat starachowicki,

Tjeckien 

 Pavlov (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,45, long 15,91), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar